Beauchamps kan syfta på:

 Beauchamps, Manche, fransk kommun i departementet Manche
 Beauchamps, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Beauchamps-sur-Huillard, fransk kommun i departementet Loiret

Se även 

 Beauchamp, Val-d'Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise